Öberg ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Öberg (* 1978), schwedischer Jazzgitarrist
 Carl-Göran Öberg (* 1938), schwedischer Eishockeyspieler
 Elvira Öberg (* 1999), schwedische Biathletin
 Hanna Öberg (* 1995), schwedische Biathletin
 Hans Öberg (1926–2009), schwedischer Eishockeyspieler
 Jennie Öberg (* 1989), schwedische Skilangläuferin
 Marcus Öberg (* 1982), schwedischer Thaiboxer und K-1-Kämpfer
 Per Öberg (1842–1934), schwedischer Geologe und Polarforscher
 Peter Öberg (* 1980), schwedischer Orientierungsläufer
 Prawitz Öberg (1930–1995), schwedischer Fußballspieler
 Sigfrid Öberg (1907–1949), schwedischer Eishockeyspieler

Siehe auch: 
 Oberg